Аројо Сан Педро има више значења:

 Аројо Сан Педро (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Сан Педро (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику